Meszno peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Meszno, un village du powiat de Lubartów dans la voïvodie de Lublin
 Meszno, un village du powiat de Lublin dans la voïvodie de Lublin
 Meszno, un village dans la voïvodie d'Opole
 Meszno, un village du powiat de Gołdap dans la voïvodie de Varmie-Mazurie